Стра́дание:
 Страдание — явление, при котором объект испытывает отрицательный (неприятный) опыт.
 Страдание (православие)

В искусстве 
 «Страдание» — картина Августа Шенка (1908).

См. также 
 Страдания — название коротеньких народных песенок-попевок, обычно про любовь.
 Дуккха — страдание в буддизме.

Примечания